Østrig Rundt 2017 er den 69. udgave af det østrigske landevejscykelløb. Løbet foregår i perioden 2. til 8. juli 2017. Løbet er en del af UCI Europe Tour 2017 og er i kategorien 2.1.

Ryttere og hold

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

 
 

2017
UCI Europe Tour 2017